Rosenblundsväxter (Hypoxidaceae) är en familj med enhjärtbladiga växter av ordningen Asparagales. Familjen innehåller 7–9 släkten med tillsammans 100–220 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Angiosperm Phylogeny Website
Svensk Kulturväxtdatabas

Enhjärtbladiga växter